L'edizione 1979 della Pervaja Liga fu la 39ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre salì fino a ventiquattro, con le promosse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev, SKA Rostov e Dinamo Minsk (nella stagione precedente non ci furono retrocessioni in Vtoraja Liga), sostituite dalla retrocessa Dnepr e dalle neopromosse Alga Frunze, Traktor Pavlodar, Zvezda Perm, Spartak Nal'čik, Metalist e Fakel Voronež.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventiquattro partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 46 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre.

A differenza della precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, anziché le prime tre; furono inoltre ripristinate le retrocessioni in Vtoraja Liga che riguardavano le ultime sei in classifica.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Penalizzazioni per pareggi
2 punti: Nistru Kišinëv e Dnepr
3 punti: Šinnik e Torpedo Kutaisi

Verdetti
Karpaty e Kuban' promossi in Vysšaja Liga 1980.
Alga Frunze, Dinamo Leningrado, Kolchozči Aşgabat, Terek Groznyj, Zvezda Perm' e Traktor Pavlodar retrocessi in Vtoraja Liga.

Risultati

Note

Voci correlate
Vysšaja Liga 1979
Kubok SSSR 1979

Collegamenti esterni

Calcio nel 1979
1979